42-й чемпіонат СРСР із шахів проходив від 30 листопада до 23 грудня 1974 року в Ленінграді. Звання чемпіона було присвоєно обом переможцям.

Турнірна таблиця

Посилання 
 42nd USSR Championship, Leningrad 1974

Чемпіонати СРСР із шахів
1974 у шахах
Листопад 1974
Грудень 1974